Marica Płowdiw – bułgarski klub siatkarski kobiet, powstały w 1950 w Płowdiwie. Klub obecnie występuje w rozgrywkach Superligi.

Sukcesy 
Mistrzostwo Bułgarii:
  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  2010, 2011, 2012
  2001, 2014
Puchar Bułgarii:
  2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Superpuchar Bułgarii:
  2015

Europejskie puchary.

Kadra

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Przypisy 

Bułgarskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1950